15-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2017 проводился в городе Уайтхорс (территория Юкон, Канада) с 7 по 16 июля 2017 года. В Канаде мужской чемпионат мира проводился в четвёртый раз, в городе Уайтхорс — впервые.

Чемпионом мира стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Австралии. Третье место заняла сборная Канады.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Индии и Турции.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Классификация за 9—16 места 

за 9—12 места

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2017 год в софтболе
2017
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Канаде

Спортивные соревнования в Юконе
Уайтхорс
Чемпионаты мира в Канаде
Июль 2017 года
Софтбол